Григо́рий Ива́нович Яхимо́вич (; 16 февраля 1792, Подборцы, Австрийская империя — 29 апреля 1863, Львов, Австрийская империя) — епископ Украинской грекокатолической церкви и общественный деятель, митрополит Галицкий, архиепископ Львовский, епископ Каменецкий. Глава Головной руськой рады (1848—1851).

Биография 
Григорий Яхимович родился в селе Подборцы близ Львова 16 февраля 1792 года в семье Ивана и Марии (в девичестве Гарасевич). 26 сентября 1816 года митрополит Михаил Левицкий рукоположил его во пресвитера. В 1818 году, окончив Институт св. Августина в Вене, получил звание доктора богословия. По возвращении во Львов он стал профессором религии на философском факультете во Львовском университете, где преподавал также и педагогику. Кроме того, он был ректором львовской грекокатолической семинарии, каноником митрополичьего капитула и «ректором магнификус» Львовского университета.

В июле 1841 года папа римский Григорий XVI именовал его епископом-суффраганом (епископом-помощником) митрополита Михайло Левицкого с титулом епископа Помпеолитанского. В 1848 году император Фердинанд I именовал его епископом-ординарием Перемышльской епархии, и в этом же году папа Пий IX назначил его Перемышльским епископом.

В 1848 году Яхимович принимал активное участие в галицко-русском движении, возглавил первую общественно-политическую организацию галицких русинов — Главную русскую раду. Он был достаточно либеральным и лояльным к Габсбургской монархии, что позволяло ему заниматься деятельностью по отстаиванию прав своего народа, не подвергаясь преследованиям со стороны австрийского правительства. Так, он участвовал в «Азбучной войне» против замены кириллицы латинским алфавитом, являлся членом Собора русских учёных, радел за чистоту восточнокатолического обряда. Большой вклад Яхимович внёс в развитие школьного образования, вместе с Михаилом Куземским открыв множество народных школ.

23 марта 1860 года Григорий Яхимович был утверждён на митрополичий престол в Галиче. По поводу этого события Богданом Дедицким в типографии Ставропигийского института был издан 560-страничный альбом «Зоря Галицкая альбумъ на 1860 р.», в котором содержались статьи, вирши, стихи и пр. пятидесяти двух галицких и закарпатских авторов, среди которых были Николай Устианович, Лука Данкевич, Александр Духнович и др.

Помимо церковной и общественно-политической деятельности Григорий Яхимович увлекался астрономией и техникой. Он написал несколько исследований, сконструировал машину для кошения травы, разрабатывал план пароходного сообщения на реке Сан. Яхимович пользовался уважением при императорском дворе, он был награждён Крестом Леопольда и титулом барона.

Умер во Львове . На его похороны собралось около 20 000 человек.

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia of Ukraine, vol. 5 (1993).
 Малий словник історії України.
 Руднянин І. П. До питання про участь Григорія Яхимовича у громадському та політичному житті Східної Галичини.

Яхимович, Григорий Иванович
Яхимович, Григорий Иванович
Католические митрополиты
Яхимович, Григорий Иванович
Предстоятели Украинской грекокатолической церкви
Яхимович, Григорий Иванович
Яхимович, Григорий Иванович
Яхимович, Григорий Иванович
Яхимович, Григорий Иванович
Яхимович, Григорий Иванович